

Toponymes

Colombie 
 Valle del Cauca est l’un des 32 départements, situé dans le sud-ouest du pays. Sa capitale est Cali.

Espagne 
 Valle, localité dans la municipalité de Ruesga (Cantabrie) ;
 Valle est un quartier de Zierbena, ville de la province de Biscaye.

États-Unis 
 Valle, census-designated place située en Arizon.

France 
 Valle-d'Alesani est une commune située dans le département de la Haute-Corse et la région Corse.

Norvège 
 Valle, une  située dans le comté d'Agder ;
 Valle, une localité du comté de Nordland, faisant partie de la  de Ballangen ;
 Valle, une ancienne localité du comté d'Agder, absorbée par la localité de Vigeland et faisant partie de la  de Lindesnes.

Patronyme 

 Alexandre del Valle (né en 1968), essayiste et géopolitologue franco-italien.
 Giulia Nemesia Valle (1847-1916), religieuse, bienheureuse catholique.
 Orlando « Maraca » Valle.
 Juan José Valle (1904-1956), militaire argentin.
 Jules Valle (1894-1965), homme politique français, sénateur et député.
 Larry Valle (né en 1995), coureur cycliste nicaraguayen.
 Rafael Moreno Valle (1968-2018), homme politique mexicain.

Autres 
 Valle, un genre d'opilions eupnois de la famille des Sclerosomatidae.

Patronyme hispanique